Termin -{S17}- ima više značenja.

 S-oznake, S17: Čuvati od zapaljivog materijala
 S poštanska oblast, S17 oblast u Šefildu, Engleska